Masan-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Masan-myeon, Haenam-gun, socken i Haenam-gun, Södra Jeolla, 
 Masan-myeon, Gurye-gun, socken i Gurye-gun, Södra Jeolla, 
 Masan-myeon, Seocheon-gun, socken i Seocheon-gun, Södra Chungcheong,